Freistadt (district)
 Freistadt (stad)